Юбилейная медаль «10 жыл Астана» — награда Республики Казахстан, учреждённая в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым от 6 мая 2008 года в ознаменование 10-летия переноса столицы в город Астану.

Положение о медали 

 Юбилейной медалью «10 жыл Астана» (далее — юбилейная медаль) награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в становление и развитие Республики Казахстан и её столицы.
 Представления к награждению юбилейной медалью вносятся Президенту Республики Казахстан председателями палат Парламента, Правительством, Конституционным Советом, Верховным Судом, министерствами, иными центральными государственными органами Республики Казахстан, акимами областей, городов Астаны и Алматы, общественными объединениями.
 Юбилейная медаль вручается Президентом Республики Казахстан, а также от имени и по поручению Президента Республики Казахстан её могут вручать:
 Государственный секретарь Республики Казахстан;
 председатели палат Парламента Республики Казахстан;
 члены Правительства Республики Казахстан;
 акимы областей, городов Астаны и Алматы;
 иные должностные лица.
 Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке, гласно и вручается награждённому лично. Перед вручением оглашается Указ Президента Республики Казахстан о награждении.
 Каждому награждённому одновременно с вручением юбилейной медали выдается соответствующее удостоверение.
 О произведенном вручении юбилейной медали составляется протокол установленной формы. Он скрепляется подписью лица, вручившего медаль, и печатью органа, производившего вручение, и направляется в Администрацию Президента Республики Казахстан.
 Юбилейная медаль «10 жыл Астана» носится на левой стороне груди. При наличии государственных наград Республики Казахстан она располагается после них.
 Учёт произведенных награждений, а также отчётность о ходе вручения юбилейных медалей ведётся Администрацией Президента Республики Казахстан.

Описание медали 

Юбилейная медаль изготавливается из латуни, имеет форму правильного многогранника диаметром 40 мм.

На аверсе медали на углах правильного восьмигранника расположены элементы национального орнамента, между углами восьмигранника выполнено по пять расходящихся штралов, символизирующих лучи солнца. В центре восьмигранника изображен круг, внутри круга в левом верхнем углу расположена надпись «10 ЖЫЛ АСТАНА», выполненная в три строки, в центре находится изображение Резиденции Президента Республики Казахстан «Акорда» и монумент «Астана — Байтерек». Поверхность аверса блестящая.

На реверсе медали изображение круга, по центру круга расположена надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 2008», выполненная в три строки. Внизу надписи расположен элемент национального орнамента. Поверхность реверса матированная.

Медаль с помощью ушка и кольца соединяется с колодкой шестиугольной формы высотой 50 мм и шириной 32 мм, обтянутой муаровой лентой с вертикальными полосами: красного цвета шириной 7 мм, жёлтого цвета шириной 3 мм, голубого цвета шириной 22 мм. На оборотной стороне колодки расположена булавка с визорным замком, с помощью которого медаль крепится к одежде.

Медаль изготовлена на Казахстанском монетном дворе в городе Усть-Каменогорск.

Награждённые 

Первыми, получившими юбилейную медаль, стали ветераны Великой Отечественной войны.

В ходе праздничных мероприятий, посвящённых 10-летнему юбилею столицы Казахстана, медаль была вручена главам государств, принявших приглашение и посетивших Астану. Среди них:
 Абдалла II — король Иордании
 Ильхам Алиев — президент Азербайджана
 Курманбек Бакиев — президент Киргизии
 Гурбангулы Бердымухамедов — президент Туркменистана
 Абдулла Гюль — президент Турции
 Дмитрий Медведев — президент России
 Эмомали Рахмон — президент Таджикистана
 Михаил Саакашвили — президент Грузии
 Серж Саркисян — президент Армении
 Рамзан Кадыров — президент Чеченской республики

Примечания

Ссылки

 Награды мира
 Republic of Kazakhstan: Jubilee Medal 10 Years of the city of Astana
 [www.calend.ru/holidays/0/0/2448/ День столицы Казахстана — Астаны]
 Российские актеры получили медали «10 лет Астане»
 Ряд российских деятелей науки, культуры и спорта удостоены юбилейной медали «10 лет Астане»

10 лет Астаны
Юбилейные медали
Награждённые медалью «10 лет Астане»